Herbert Pérez puede referirse a las siguientes personas:

 Herbert Pérez Valverde (1992-), futboblista costarricense;
 Herbert Pérez (taekwondo), practicante de taekwondo estadounidense.